Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2021 (спонсорское наименование: ) проводился в канадском городе Калгари (провинция Альберта) cо 2 по 11 апреля 2021 года.

Первоначально чемпионат был запланирован в Оттаве, но из-за распространения COVID-19 в Канаде был перенесён в централизованный «пузырь Калгари», в котором проходили все главные чемпионаты Канады по кёрлингу сезона 2020—2021. Все матчи проводились при закрытых дверях без зрителей.

Чемпионат стал первым турниром, который запустил процесс квалификации к зимним Олимпийским играм 2022. Страны, команды которых на этом чемпионате заняли 6 высших мест, напрямую квалифицировались на Олимпиаду 2022 (если бы команда Китая попала в первую шестерку — чего не произошло, команда Китая заняла 14-е место, — то количество квалификационных мест расширилось бы до 7). Страны, которые участвовали в этом чемпионате, но не квалифицировались напрямую, получат место на Олимпийский квалификационный турнир к Играм 2022.

Чемпионом мира стала (в 10-й раз в своей истории) команда Швеции (скип Никлас Эдин, ставший чемпионом мира в 5-й раз), победившая в финале команду Шотландии (скип Брюс Моуэт). Бронзовые медали завоевала команда Швейцарии (скип Петер де Круз), победившая в матче за 3-е место команду Федерации кёрлинга России (ФК России) (скип Сергей Глухов), впервые вышедшую в стадию плей-офф.

Официальный хештег чемпионата: #WMCC2021.

Квалификация 
Следующие страны квалифицировались на чемпионат:

Мировой рейтинг 
Мировой рейтинг отображает положение каждой Ассоциации.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер; источник:)

Групповой этап 
(итоговые результаты)

Турнирная таблица 

  Выход в полуфинал плей-офф
  Выход в 1/4 финала плей-офф

Примечание. Правила расстановки команд в турнирной таблице:

Начало матчей указано по Московскому времени (UTC+3:00).

Сессия 1 
Пятница, 2 апреля, 18:00.

Сессия 2 
Пятница, 2 апреля, 23:00

Сессия 3 
Пятница, 3 апреля, 4:00

Сессия 4 
Суббота, 3 апреля, 18:00

Сессия 5 
Суббота, 3 апреля, 23:00

Сессия 6 
Суббота, 4 апреля, 4:00

Сессия 7 
Воскресенье, 4 апреля, 18:00

Сессия 8 
Воскресенье, 4 апреля, 23:00

Сессия 9 
Воскресенье, 5 апреля, 4:00

Сессия 10 
Понедельник, 5 апреля, 18:00

Сессия 11 
Понедельник, 5 апреля, 23:00

Сессия 12 
Понедельник, 6 апреля, 4:00

Сессия 13 
Вторник, 6 апреля, 18:00

Сессия 14 
Вторник, 6 апреля, 23:00

Сессия 15 
Вторник, 7 апреля, 4:00

Сессия 16 
Среда, 7 апреля, 18:00

Сессия 17 
Среда, 7 апреля, 23:00

Сессия 18 
Среда, 8 апреля, 4:00

Сессия 19 
Четверг, 8 апреля, 18:00

Сессия 20 
Четверг, 8 апреля, 23:00

Сессия 21 
Четверг, 9 апреля, 4:00

Сессия 22 
Пятница, 9 апреля, 18:00

Сессия 23 
Пятница, 9 апреля, 23:00

Плей-офф 
В полуфинале Швеция (1-я по результатам группового турнира) играет с тем из победителей четвертьфинала, у которого более низкое место по результатам группового этапа, чем у победителя другого четвертьфинала (который играет во втором полуфинале с ФК России).

1/4 финала 
Суббота, 10 апреля, 4:00

Воскресенье, 11 апреля, 20:00

(Матч изначально был запланирован на субботу, 10 апреля, 18:00, но был перенесён ввиду обнаружения COVID-19 у участников Чемпионата)

Полуфиналы 
Понедельник, 12 апреля, 1:00 (матчи были перенесёны ввиду обнаружения COVID-19 у участников Чемпионата)

Матч за 3-е место 
Понедельник, 12 апреля, 6:00 (матч был перенесён ввиду обнаружения COVID-19 у участников Чемпионата)

Финал 
Понедельник, 12 апреля, 6:00 (матч был перенесён ввиду обнаружения COVID-19 у участников Чемпионата)

Переносы матчей из-за положительных тестов на COVID-19 
10 апреля, в промежутке между четвертьфиналами, было объявлено, что были выявлены положительные случаи заболевания COVID-19. Было заявлено, что все команды плей-офф пройдут тестирование в субботу утром, и до тех пор, пока результаты не будут ясны и не станет известно, что игроки в безопасности, дальнейшие игры не будут проводиться. 11 апреля утром было объявлено, что все тесты дали отрицательный результат, но один из кёрлингистов (кто именно — не называется; его тест в данном случае был отрицательным, но ранее был положительным) не сможет принимать участие в любом из матчей плей-офф; четвертьфинал между США и Швейцарией переносится на 11 апреля 11:00 местного времени, полуфиналы — на 16:00 местного времени, матч за 3-е место и финал — на 21:00 местного времени (UTC-7).

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Оскар Эрикссон (сборная Швеции).

Статистика

5 лучших игроков на каждой позиции 
Процент по окончании группового этапа

Идеальные матчи 
Должно быть выполнено минимум 10 бросков

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата на сайте WCF
 Чемпионат мира 2021 на сайте результатов и статистики WCF
 
 Видео: плейлист «BKT Tires & OK Tire World Men's Curling Championship 2021 - Full Games» в YouTube (всего 47 видео)

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2021
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2021
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2021

2021
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Калгари
2021 год в кёрлинге
Апрель 2021 года
Чемпионаты мира в Канаде